Lindfors  kan syfta på:

 Lindfors – ett efternamn och personer med namnet
 Lindfors-Bosjöns Järnväg – en smalspårig järnväg i östra Värmland
 Lindfors, Karlstads kommun – småort i Nyeds socken